TNC kan vara

 Terminologicentrum TNC – centrum för terminologi och fackspråk
 Threaded Niell-Councelman connector – kontakt för koaxialkabel
 TN-C – jordningssystemskoppling